Amerikai Egyesült Államok
 North Fork (Kalifornia)
 North Fork (Missouri)
 North Fork (Nevada)
 North Fork (Nyugat-Virginia)
 North Fork (Oregon)